Kazan – cesarz Japonii
 Kazan – rzeka w północnej Kanadzie
 Elia Kazan – amerykański reżyser i pisarz greckiego pochodzenia
 Kazan – miasto w Turcji